Абу Мухаммад аль-Джулани (; род. 1981) — сирийский террорист-исламист, деятель джихадистского движения в Сирии. При рождении был назван Ахмадом Хусейном аш-Шараа. Принимал участие в Иракской войне на стороне ИГИ, позже стал одним из лидеров организации Джебхат ан-Нусра в Сирии, которая затем была переименована в Хайат Тахрир аш-Шам. Госдепартамент США внес Аль-Джулани в список «особо опасных террористов» в мае 2013 года, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. По состоянию на февраль 2021 года награда остаётся в силе.

Ранние годы 
Родился в деревне Аль-Рафид, что в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Его отец был работником нефтяной промышленности, написал несколько книг по нефтедобыче и нефтеразработке. Мать была учителем географии. Шараа изучал СМИ и медиа в Университете Дамаска, когда начавшаяся Иракская война заставила его бросить учёбу и отправиться на помощь джихадистам в Ирак. Был сподвижником Абу Мусаба аз-Заркави. Был арестован американцами и помещён в лагерь Кэмп-Букка. Освободился в 2008 году. Стал одним из членов группировки «Исламское государство Ирак».

Создание Джебхат ан-Нусры 
В 2011 году, с началом гражданской войны в Сирии, руководство «Исламского государства Ирак» решает начать экспансию в Сирию и посылает туда аль-Джулани для организации дочерней структуры в Сирии. Новая группировка была создана 23 января 2012 года и сразу же стала главной движущей силой среди исламистов в Сирии. Группа стала успешно теснить части Сирийской арабской армии.

4 октября 2017 года Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что Джулани был тяжело ранен в результате удара ВКС РФ, в частности, он лишился руки. Однако через несколько дней Джулани выпустил видеообращение, опровергающее информацию о ранении.

Примечания 

Члены Аль-Каиды
Военные преступники